Іцька — річка в Вінницькій області, притока Сільниця;
 Іцька — історична назва села Тарасівка Тульчинського району Вінницької області.